

Населені пункти та їхні частини

 Єзьори — село в гміні Луків Луківського повіту Люблінського воєводства
 Єзьори — село в гміні Свебодзін Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Єзьори — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Єзьори — село в гміні Лосіце Лосицького повіту Мазовецького воєводства
 Єзьори — село в гміні Лонюв Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Єзьори — частина міста Північна-Здруй в Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Єзьори — частина міста Мосіна в Познанському повіті Великопольського воєводства
 Єзьори — частина села Моравяни в гміні Бейсце Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Єзьори — осада в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки